Hosack ist der Nachname folgender Personen:

 David Hosack (1769–1835), US-amerikanischer Arzt und Botaniker
 Everett Hosack (1902–2004), US-amerikanischer Leichtathlet